Dynastia Antypatrydów, dynastia antypatrydzka – dynastia założona przez Kassandra, jednego z diadochów Aleksandra Macedońskiego.

Kassander był synem Antypatra, regenta macedońskiego, który rządził Macedonią za czasów Aleksandra IV i Filipa III Arridajosa.
Kassander ogłosił się królem w 302 r. p.n.e. i walczył o tron z Antygonem Jednookim. Jego dynastia nie przetrwała długo, w 294 r. p.n.e. zastąpiła ją dynastia Antygonidów.

Członkowie dynastii Antypatrydów 
 Antypater 
 Kassander (302-297 p.n.e.) 
 Aleksander V Macedoński (297-296 p.n.e.) 
 Filip IV Macedoński (296-294 p.n.e.) 
 Antypater II Macedoński (296-294, 279 p.n.e.) 
 Sostenes Macedoński (279-277 p.n.e.)

Genealogia dynastii Antypatrydów

Zobacz też 
 Argeadzi
 Antygonidzi

Dynastie hellenistyczne